KCSM steht für
 Kansas City Southern de México, mexikanische Eisenbahngesellschaft
KCSM-FM, kalifornischer Radiosender

Abkürzung